Salimbeni ist der Name folgender Personen:

 Arcangelo Salimbeni (um 1536–1579), italienischer Maler
 Felice Salimbeni (1712–1755), italienischer Kastrat
Leonardo Salimbeni (1752–1823), italienischer Ingenieur und Mathematiker
 Reto Salimbeni (* 1958), Schweizer Regisseur
 Simondio Salimbeni (1597–1643), italienischer Maler
 Ventura Salimbeni (1568–1613), italienischer Maler

Zudem bezeichnet er den Palazzo Salimbeni an der Piazza Salimbeni in Siena.